Азваж — река в России, протекает в Кировской области. Правый приток реки Рубка.

География 
Река берёт начало около деревни Ажваж. Течёт на восток. Устье реки находится в 8,6 км по правому берегу реки Рубка. Длина реки составляет 16 км.

На реке Азваж расположено село Высокораменское.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Котельнич до водомерного поста посёлка городского типа Аркуль, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300412111100036535
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103653
 Код бассейна — 10.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 
 

Бассейн Пижмы (приток Вятки)
Реки Шабалинского района
Реки Свечинского района